Microregione di Cascavel (Ceará), una microregione del Ceará, in Brasile.
Microregione di Cascavel (Paraná), una microregione del Paraná, in Brasile.